Otto se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Christoph Friedrich Otto
 Carlos Frederico Eduardo Otto
 Jurgen C. Otto